Ґміна Олесно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Олесно (Домбровський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Олесно (Олеський повіт) — місько-сільська ґміна у Опольському воєводстві